Il doppio del torneo di tennis Campinas Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patricio Arnold e Martin Stringari che hanno battuto in finale Andres Alarcon e Mario Rincon 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino /  Marcelo Saliola (semifinali)
 Fernando Meligeni /  Jaime Oncins (quarti di finale)

 Lucas Arnold Ker /  Luis Lobo (semifinali)
 Pablo Campana /  Luis Morejon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1994